3-тя армія→4-та армія→5-та армія
Четверта а́рмія (4-та армія, 4 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 4-та армія (Російська імперія)
 4-та армія (Червона армія)
 4-та армія (СРСР)
 4-та гвардійська армія
 4-та ударна армія (СРСР)

Інші країни 
 4-та армія (Австро-Угорщина)
 4-та армія (Болгарія)
 4-та армія (Велика Британія)
 4-та армія (Італія)
 4-та армія (НВАК)
 4-та армія (Німецька імперія)
 4-та армія (Румунія)
 4-та армія (Сербія)
 4-та армія (США)
 4-та армія (Третій Рейх)
 4-та армія (Османська імперія)
 4-та армія (Угорщина)
 4-та армія (Франція)
 4-та армія (Королівство Югославія)
 4-та армія (НВАЮ)
 4-та армія (Японія)

Танкова 

 4-та танкова армія (Третій Рейх)
 4-та танкова армія (СРСР)
 4-та гвардійська танкова армія (СРСР)

Повітряна 

 4-та повітряна армія (СРСР)
 4-та армія ПКС (РФ)
 4-та повітряна армія (США)

Див. також 
 4-та дивізія
 1-ша армія
 2-га армія
 8-ма армія
 11-та армія
 16-та армія